Akwaeke Emezi (1987-), une personnalité nigériane, écrivaine non-binaire, installée aux États-Unis ;
 Yagazie Emezi, une artiste nigériane et photojournaliste indépendante.